Pawel Perwuschin ist der Name folgender Personen:

* Pawel Fjodorowitsch Perwuschin (1914–1990), sowjetischer Schauspieler
 Pawel Wladimirowitsch Perwuschin (1947–2022), sowjetischer Gewichtheber